Dater steht für:

 Dater-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Judy Dater (* 1941), US-amerikanische Fotografin und Feministin